O99 est un sigle qui peut faire référence à :
 Puerpéralité lors d'une grossesse ou un accouchement d'après la classification internationale des maladies
 ...

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres